Ла Арепентида има више значења:

 Ла Арепентида (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Арепентида, Ел Пуертесито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику